Vorseil bezeichnet:
 Vorseil (Freileitung), ein Hilfsseil, mit dessen Hilfe das Leiterseil einer Freileitung installiert wird
 Vorseil (Segelflug), ein Seil, das das Seilverhängen beim Überrollen in der Startphase eines Windenstarts verhindern soll